GMTA steht für:

 Gestaltungs- und medientechnischer Assistent, eine berufliche Ausbildung in Deutschland
 ICAO-Code für den Flughafen Al Hoceima

GMTA